Man to Man – cortometraggio del 1911 diretto da Laurence Trimble
Man to Man – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
 Man to Man – cortometraggio del 1915 diretto da Donald MacDonald
 Man to Man – cortometraggio del 1915 diretto da William Wolbert

 Man to Man – film del 1922 diretto da Stuart Paton
 Man to Man – film del 1992 diretto da John Maybury
 Man to Man – film del 2005 diretto da Régis Wargnier
 Man to Man – serial televisivo sudcoreano del 2017